WHR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Eagle County di Vail (Stati Uniti d'America)